3. HNL – Središte 2000./01.

2000-01
3-srediste